Авентин () може да се отнася за:

 Авентин, един от седемте хълма на Рим
 Авентин (митология), син на Херкулес и Рея
 Авентин Силвий, 12 цар на Алба Лонга
 Св. Авентин (+ ок. 537)
 Св. Авентин (+ 1180)
 Йохан Авентин (1477–1534), баварски историк

Други:
 Авентин, горнобаварски сорт бира от 1907 г.
 Авентин, списание за исторически теми